Il singolare del torneo di tennis Togliatti Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alexander Peya che ha battuto in finale Karol Beck 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Gilles Elseneer (quarti di finale)
 Alexander Peya (Campione)
 Artem Derepasko (secondo turno)

 Andrej Čerkasov (semifinali)
 Dmitrij Tomaševič (primo turno)
 Maxime Boye (secondo turno)
 Grégory Carraz (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2001